Андрійчук Василь Гаврилович — український економіст
 Андрійчук Василь Ілліч — діяч УПА
 Андрійчук Василь Методійович — український поет